Тонкачеєв; Тонкочеєв 

 Тонкачеєв Геннадій Миколайович — проректор Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Тонкочеєв Григорій Андрійович (1904—1991) — 2-й секретар Кам'янець-Подільського обкому КП(б)У, 1-й секретар Кам'янець-Подільського міськкому КПУ.

Примітки